Медиа-коммуникационный союз (МКС, иногда Союз «МКС», Медиа-Коммуникационный Союз или Медиакоммуникационный союз) — российская отраслевая ассоциация, образованная крупнейшими медиакомпаниями и представителями телеком-индустрии страны в феврале 2014 года. Представляет интересы операторов связи, правообладателей, вещателей, крупных сейлз-хаусов и др. во взаимоотношениях с властью и обществом в России.

Задачи 
Основная заявленная цель МКС — содействие развитию профильной индустрии, повышение качества услуг с помощью объединения усилий и возможностей своих участников. МКС взаимодействует с государственными органами с целью оптимизации нормативно-правовой базы и реализации предложений и инициатив.

В частности, направлениями деятельности ассоциации являются разработка новых стандартов взаимодействия, создание новых и дальнейшее развитие существующих бизнес-моделей, добровольная сертификация, создание единой системы обработки и анализа данных по рынку, популяризация легального потребления медиаконтента, выработка отраслевых правил и этики работы при сохранении здоровой рыночной конкуренции.

Для решения этих и смежных задач в составе МКС формируются профильные экспертные комитеты. В итоге, по замыслу участников ассоциации, потребитель получит высокотехнологичные и качественные услуги, интересный, легальный и качественный теле- и видеоконтент за доступные деньги.

Структура 
Члены Медиа-коммуникационного союза:

 Национальная Медиа Группа (НМГ)
 ПАО «МТС»
 СТС Медиа
 ПАО «ВымпелКом»
 АО «Компания ТрансТелеКом»
 АО «ЭР-Телеком Холдинг»
 АО «Цифровое телевидение»
 АО «Газпром-Медиа Холдинг»
 ПАО «МегаФон»
 ПАО «Ростелеком»
 НАО «Национальная спутниковая компания»
 ФГУП "РТРС"
 АО "Первый канал"
 ООО "Иви.Ру"
 "МЕДИА-1"

Президент Союза «МКС» – Михаил Демин, генеральный директор НТВ-ПЛЮС.

Юридический и почтовый адрес: 125284, Москва, Ленинградский просп., д. 31А стр.1 БЦ «МонАрх».

Активность 
С сентября 2014 года в рамках «Недели российского Интернета» (RIW) Медиа-коммуникационный союз совместно с РАЭК выступает соорганизатором Медиа-коммуникационного форума для представителей отрасли.

В марте 2015 года совместно с РАЭК, ФРИИ и РОЦИТ при поддержке администрации президента России МКС выступил соучредителем Института развития Интернета (ИРИ) и с декабря 2015 года совместно с этими же структурами принимает участие в проведении Форума «Интернет-экономика», направленного на организацию взаимодействия государства и профильного бизнеса.

С конца 2014 года МКС периодически направляет письма тем или иным высокопоставленным российским чиновникам, выражая в них консолидированную позицию своих учредителей относительно различных актуальных инициатив власти, касающихся регулирования профильной отрасли, часто с серьёзной критикой по существу. Также, Медиа-коммуникационный союз самостоятельно разрабатывает и продвигает ряд резонансных законопроектов.

См. также 
 Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР)
 Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК)
 Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ)

Примечания 

Общественные организации России
Организации, основанные в 2014 году
Телекоммуникации в России